La Croix du Moustoir de Locoal-Mendon, également appelée la Croix et les deux lec'hs ou encore les Trois Croix, est située au lieu-dit le Moustoir, à Locoal-Mendon, dans le Morbihan, en Bretagne, sur la place du village.

Protection 
La croix et les deux lec'hs font l’objet d’une inscription au titre des monuments historiques depuis le .

Historique 
Selon l'agenda 21 de la ville de Locoal-Mendon,

Architecture 
Il s'agit d'un lec'h taillé en forme de croix.

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des monuments historiques du Morbihan
 Locoal-Mendon
 Lec'h

Moustoir
Moustoir
Mégalithe christianisé
Monument historique inscrit en 1937